ABP steht für:
 Stichting Pensioenfonds ABP, ein niederländischer Pensionsfonds für Beamte und Lehrer
 ABP Induction Systems, ein deutsches Industrieunternehmen
 ABS Jets, eine tschechische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Adblock Plus, ein Add-on für Webbrowser zum Blockieren von Werbeanzeigen
 Akademie der Bayerischen Presse, ein Aus- und Fortbildungs-Institut für Medienberufe
 Androgen-bindendes Protein, ein Protein, das von den Sertoli-Zellen produziert wird
 Flughafen Atkamba, in Atkamba, Papua-Neuguinea nach dem IATA-Code
 Arzneimittelbezogenes Problem, im pharmazeutisch-medizinischen Bereich

abP steht für:
 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

abp steht für:
 Abellen Ayta (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Luzon-Sprachen

Abkürzung